Headspace : une chanson du groupe Archive, présente sur l'album Londinium sorti en 1996.
 Headspace : une chanson du groupe Velvet Revolver, présente sur l'album Contraband sorti en 2004.
 Headspace : un groupe de metal progressif formé en 2006 par Adam Wakeman et Damian Wilson.
 Headspace : un album du groupe Pulse Ultra sorti en 2002.
 , un film d'horreur d'Andrew van den Houten, sorti en 2005.
 Headspace : une entreprise de fourniture de services d'accompagnement à la méditation et au sommeil

Homonymie de titre